В соревнованиях по велоспорту на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие от 316 спортсменов, которые будут соревноваться за 18 комплектов наград. Для разных дисциплин велоспорта используются разные способы отбора.

Квалификационные соревнования

Трековые гонки 
Места среди стран будут распределяться по Олимпийскому трековому рейтингу UCI () на 8 апреля 2012 года. Каждый континент ограничен определённым числом квот, однако каждый континент должен быть представлен хотя бы одним спортсменом или командой в каждой дисциплине. Страны, квалифицировавшиеся в командном спринте, также квалифицируются в спринт и кейрин, и на них не действуют ограничения в континентальной квоте.

Мужчины

Распределение квот

Квоты по континентам

Женщины

Распределение квот

Квоты по континентам

Шоссейные гонки

Мужчины 
Большинство мест будут распределены согласно рейтингу стран UCI () за 2011 год. В него входят как мировой тур, так и континентальные. Страны, занимающие более высокие места, смогут квалифицировать больше спортсменов. Также отборочными соревнованиями будут чемпионат мира и континентальные первенства.

Групповая гонка

Раздельная гонка

Женщины 
Большинство мест будут распределены согласно рейтингу стран UCI () на 31 мая 2012 года. Страны, занимающие более высокие места, смогут квалифицировать больше спортсменов. Также отборочными соревнованиями будут чемпионат мира и континентальные первенства.

Групповая гонка

Раздельная гонка

Маунтинбайк 
Большинство мест будут распределены согласно Олимпийскому квалификационному рейтинг UCI () на 23 мая 2012 года. Страны, занимающие более высокие места, смогут квалифицировать больше спортсменов. Также отборочными соревнованиями будут являться четыре континентальных первенства.

Мужчины

Женщины

BMX 
Распределение мест будет осуществлять по Рейтингу стран UCI () на 28 мая 2012 года. Страны, занимающие более высокие места, смогут квалифицировать больше спортсменов. Также несколько мест будут распределены по чемпионату мира, одно место отдано принимающей стране и одно отдано Трёхсторонней комиссией (МОК, АНОК, UCI).

Мужчины

Женщины

Квалифицированные страны 

КС - Командный спринт 
С - Спринт
К - Кейрин
КГП - Командная гонка преследования
О - Омниум
ГГ - Групповая гонка
РГ - Раздельная гонка

Ссылки 
 Квалификация в трековых гонках 
 Квалификация в шоссейных гонках 
 Квалификация в маунтинбайке 
 Квалификация в BMX 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012